Bagnères peut désigner :
 Bagnères-de-Bigorre, une commune française située dans le département des Hautes-Pyrénées ;
 Bagnères-de-Luchon, une commune française située dans le département de la Haute-Garonne ;
 Argelès-Bagnères, une commune française située dans le département des Hautes-Pyrénées.

Voir aussi